Juquila kan syfta på:

Geografi

Mexiko 

 Santa Catarina Juquila (ort), Oaxaca, 
 Juquila, Atlamajalcingo del Monte, ort, 
 Juquila, Ayutla de los Libres, ort, 

Robotskapade Mexikoförgreningar